Bräm kan syfta på:

 Bräm (kläder) – kant, bård, besättning, besats eller garnering på klädesplagg. Förr betraktad som tecken på prakt eller lyx.
 Bräm (kronblad) – den utbredda delen på sambladiga kronblad
 Bräm (fågelfjäder) – kontrasterande färg som följer kanten på en fågelfjäder

Personer
 Andreas Bräm (1797–1882), schweizisk pastor, grundare av Neukirchener Erziehungsvereins.
 Thüring Bräm (född 1944), schweizisk dirigent och kompositör.

Kläddetaljer
Botanik